Notenbank steht für:

 Zentralbank, staatliche Bank
 Privatnotenbank, staatlich legitimiertes privates Bankinstitut zur Ausgabe eigener Banknoten
 Die Notenbank, eine Fernsehsendung in der DDR